Marinela ima više značenja:
 Marinela
 Marinela (Katancaro)
 Marinela (Kozenca)
 Marinela (Luka)
 Marinela (Ređo di Kalabrija)
 Marinela (Trapani)
 Marinela (Venecija)